Deilmann ist der Familienname folgender Personen

 Günther Deilmann (1904–2002), deutscher Mediziner
 Harald Deilmann (1920–2008), deutscher Architekt und Autor
 Peter Deilmann (1935–2003), deutscher Reeder
 Sandra Deilmann (* 1983), deutsche Fußballspielerin

Deilmann ist Bestandteil folgender Firmennamen:
 Carl Deilmann Bergbau- und Tiefbau
 Peter Deilmann Reederei, Neustadt in Holstein

Siehe auch:
 Theilmann